Maquete é um vídeo luso-espanhol de 2005, realizado por David Bonneville e co-escrito por Camille Gobart.

Elenco 
 Leonor Baldaque

Festivais e Projeções 
QuickFlick World International Film Festival - Barcelona  (Prémio do Júri)

Cinema Portuguesa - Museu do Cinema (programa "Novos Olhares")

Galeria Graça.Brandão (Lisboa) exibe e representa este vídeo

LONDON official showcase QuickFlick World

BERLIN official showcase QuickFlick World

SÃO PAULO official showcase QuickFlick World

L'Alternativa Film Festival - Espanha

Ligações externas 
 
 Maquete no perfil da Berlinale Talent Campus

Filmes de Portugal de 2005
Filmes da Espanha
Filmes em língua portuguesa